Sinfonia n. 7 (Beethoven) 
 Sinfonia n. 7 (Bruckner) 
 Sinfonia n. 7 (Dvořák) 
 Sinfonia n. 7 (Haydn) 
 Sinfonia n. 7 (Mahler)
 Sinfonia n. 7 (Mozart)
 Sinfonia n. 7 (Prokof'ev)
 Sinfonia n. 7 (Schubert)
 Sinfonia n. 7 (Sibelius)
 Sinfonia n. 7 (Šostakovič)